Menardi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Menardi (* 1959), italienischer Curler
 Christoph Menardi, deutscher Filmproduzent
 Dino Menardi (1923–2014), italienischer Eishockeyspieler
 Gesine Menardi geb. Romberg (1936–2007), Chirurgin und Hochschullehrerin in Innsbruck, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinderchirurgie
 Hans Menardi (1885–1955), österreichischer Architekt
 Herlinde Menardi (* 1949), österreichische Volkskundlerin
 Josef Menardi (1925–2020), österreichischer Architekt, Landeskonservator von Tirol
 Leo Menardi (1903–1954), italienischer Filmschaffender
 Raffaele Menardi (* 1913), italienischer Bobsportler
 Severino Menardi (1910–??), italienischer Nordischer Kombinierer, Skilangläufer und Skispringer
 Wolfgang Menardi (* 1977), deutscher Theater-, Film- und Fernsehschauspieler und Bühnenbildner

Siehe auch:
 Minardi (Begriffsklärung)